Мандельцвайг (Мандельцвайг, Мандельцвейг) — еврейская фамилия.

 Мендельцвайг, Бетти Ноевна (Бетти Николаевна Глан, 1904—1992) — режиссёр, журналист, директор ЦПКиО им. Горького. 
 Мендельцвайг, Яков Наумович (псевдоним Ильин, 1905—1932) — писатель, редактор и журналист.

 Мандельцвейг, Рафаил Абрамович (, 1908—1956) — польский, советский и уругвайский художник, литератор на идише.